Strzemieńczyk – herb szlachecki
 Strzemieńczyk – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego